I. Paszkál pápa, a 99. pápa
 Paszkál ellenpápa, a 9. ellenpápa